Наумовка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Наумовка — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Казахстан 
 Наумовка — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Наумовка — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Наумовка — село в Угловском районе Алтайского края.
 Наумовка — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Наумовка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Наумовка — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Наумовка — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Наумовка — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Наумовка — село в Конышёвском районе Курской области.
 Наумовка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Наумовка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Наумовка — село в Северном районе Оренбургской области.
 Наумовка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Наумовка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Наумовка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Наумовка — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Наумовка — село в Томском районе Томской области.
 Наумовка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Наумовка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Наумовка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Наумовка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Наумовка — село в Сакском районе.

Украина 
 Наумовка — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Наумовка — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Наумовка — село в Корюковском районе Черниговской области.

Железнодорожные станции 
 Наумовка — приграничная железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Москва—Харьков—Севастополь, в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области.

Реки в России
 Наумовка (приток Большой Уссурки) — в Приморском крае.
 Наумовка (приток Чичкаюла) — в Томской области.

См. также 
 Вторая Наумовка
 Новая Наумовка